Hospital San José puede referirse a:

En Chile
 Hospital San José, en la ciudad de Santiago.

En Colombia
 Hospital San José, en la ciudad de Bogotá.